Foeniculum divaricatum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Foeniculum divaricatum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
divaricatum